Sierra de Juárez ist der Name folgender Gebirge in Mexiko:

 Sierra de Juárez (Baja California)
 Sierra de Juárez (Oaxaca)